Eryonicus är ett släkte av kräftdjur. Eryonicus ingår i familjen Polychelidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tiofotade kräftdjur
Eryonicus